Kuna puede 

 Las comarcas kunas de Kuna Yala, Madugandí y Wargandí.
 La moneda kuna de Croacia.
 La marca Kuna de Perú.